

Відомі носії 
 Олег Брянський (1245–1307) — князь брянський. Згадується в Галицько-Волинському літописі.
 Олег Віщий — руський князь, варязького походження. Київський князь династії Рюриковичів.
 Олег Курський (? — після 1228) — князь курський до 1206 і після 1228 з династії Рюриковичів, гілки Ольговичів.
 Олег Святославич (значення) — існує декілька князів з таким ім'ям. За посиланням знайдете посилання на кожного з них. 
 Олег Ярославич (†1187) — князь галицький (1187), син Ярослава I Осмомисла і Насті з роду Чагрів.

Див. також 
 Олег